Spruance kan betyda:

Personer
 Raymond A. Spruance (1886–1969), amerikansk amiral verksam under andra världskriget.
 Trey Spruance (f. 1969), amerikansk låtskrivare
 Presley Spruance (1785–1863), amerikansk senator från delstaten Delaware.
 Benton Murdoch Spruance (1904–1967), amerikansk konstnär och arkitekt.

Övrigt
 Spruance-klassen,  (Spruance class destroyer, amerikansk fartygsklass (jagare). 32 stycken fartyg verksamma i amerikanska flottan mellan 1975 och 2003. 
 USS Spruance (DD-963), amerikanskt (jagare) örlogsfartyg. Aktivt 1975–2005.